«Delirium» — третій студійний альбом британської поп-співачки Еллі Голдінг. Платівка вийшла 6 листопада 2015 через лейбл Polydor Records.

Список композицій

Чарти

Продажі

Примітки 

Альбоми Еллі Голдінг
Альбоми Polydor Records
Альбоми, спродюсовані Максом Мартіном